Joanna Jakieła (ur. 2 marca 1999 w Zakopanem) – polska biathlonistka. Brązowa medalistka Mistrzostw Europy Juniorów w Biathlonie 2018 w sztafecie mieszanej i Mistrzostw Europy Juniorów w Biathlonie 2020 w biegu indywidualnym, srebrna medalistka Mistrzostw Świata w Biathlonie Letnim 2018 w sztafecie mieszanej juniorów.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Junior młodszy

Junior

Mistrzostwa Europy juniorów

Zimowe igrzyska olimpijskie młodzieży

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Uwagi

Bibliografia 
 

Polskie biathlonistki
Ludzie urodzeni w Zakopanem
Urodzeni w 1999